Vila Fernando pode referir-se a:

Vila Fernando (Elvas) — freguesia no concelho de Elvas, Portugal
Vila Fernando (Guarda) — freguesia no concelho da Guarda, Portugal
Vila Fernando (bairro de São Paulo) — bairro na cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguação